Флаг Черниговского сельского поселения — упрощённое наименование флага нескольких сельских поселений России:

 Флаг Черниговского сельского поселения — флаг муниципального образования Черниговское сельское поселение Апшеронского района Краснодарского края.
 Флаг Черниговского сельского поселения — флаг муниципального образования Черниговское сельское поселение Белореченского района Краснодарского края.
 Флаг Черниговского сельского поселения — флаг муниципального образования Черниговское сельское поселение Агаповского муниципального района Челябинской области.